Zaretxni (Penza), ciutat de la província de Penza, a Rússia
 Zaretxni (Sverdlovsk), ciutat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Zaretxni (Kubànskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zaretxni (Iujni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zaretxni (Novopokrovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zaretxni (Berezànskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zaretxni (Vólnoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zaretxni (Guliai-Boríssovka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Zaretxni (Tomsk), localitat de la província de Tomsk, a Rússia
 Zaretxni (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Zaretxni (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia